Переу́лок Маяко́вского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Переулок Маяковского — улица в Красноярске.
 Переулок Маяковского — улица в Москве.

Украина 
 1-й переулок Маяковского — улица в Виннице.
 Переулок Маяковского — переулок в Одессе.

Белоруссия 
 Переулок Маяковского — улица в Минске.

См. также 
 Улица Маяковского
 Площадь Маяковского